

Ниже представлен список всех призёров зимних Олимпийских игр 1932 года, проходивших в американском Лейк-Плэсиде с 4 по 15 февраля 1932 года. Всего в соревнованиях приняли участие 252 спортсмена из 17 национальных олимпийских комитетов (НОК). Было разыграно 14 комплектов наград в 7 видах спорта.

Олимпийская программа оставалась похожей на предыдущие зимние Олимпийские игры за некоторыми исключениями: ни скелетон, ни соревнования военных патрулей не проводились; кёрлинг, который появился на первых зимних Олимпийских играх, в 1932 году был представлен в качестве демонстрационного вида спорта, также как и гонки на собачьих упряжках, и женские соревнования в конькобежном спорте. В Играх принимали участие как мужчины, так и женщины, хотя женщины соревновались только в одиночном и парном фигурном катании. Из-за тёплой погоды соревнования по бобслею среди экипажей четвёрок состоялись через два дня после церемонии закрытия, которая была проведена 13 февраля.

В общей сложности 87 спортсменов завоевали медали. Спортсмены из США завоевали большинство медалей Игр, выиграв 12 медалей, половина из которых были высшей пробы. Спортсмены из Норвегии и Канады в неофициальном медальном зачёте расположились на второй и третьей позиции, завоевав 10 и 7 медалей соответственно. Что касается других НОКов, то только Швеция, Финляндия, Австрия и Германия имели ещё призёров в более чем одной дисциплине. Спортсмены 10 из 17 участвующих НОКов выиграли хотя бы одну медаль; 7 НОКов завоевали как минимум одну золотую медаль.

Соня Хени из Норвегии выиграла вторую золотую медаль в женском одиночном фигурном катании. Олимпийские чемпионы Игр в Лейк-Плэсиде Андре Брюне и Пьер Брюне из Франции завоевали свою третью медаль подряд в парном фигурном катании, ранее выиграв бронзу на зимних Олимпийских играх 1924 года в Шамони и золото на зимней Олимпиаде 1928 года в Санкт-Морице. В мужском одиночном фигурном катании австрийский фигурист Карл Шефер победил трёхкратного олимпийского чемпиона шведа Гиллиса Графстрёма. Американец Эдвард Иган стал первым спортсменом, получившим медали на летних и зимних Олимпийских играх; он выиграл золотую медаль в боксе в полутяжёлом весе на летних Олимпийских играх 1920 года и завоевал золото в бобслее среди экипажей четвёрок в Лейк-Плэсиде. Хотя имеются и другие спортсмены, завоевавшие медали на летних и зимних Олимпийских играх, Иган остаётся единственным человеком, который выиграл на обеих Олимпиадах золото.

Бобслей

Конькобежный спорт

Лыжное двоеборье

Лыжные гонки

Прыжки с трамплина

Фигурное катание

Хоккей

Лидеры по медалям 
На зимних Олимпийских играх 1932 года в Лейк-Плэсиде 5 спортсменам удалось завоевать более одной медали. Лидерами по количеству медалей высшей пробы стали американские конькобежцы Ирвинг Яффе и Джек Ши. Оба спортсмена завоевали по две золотые медали.

В таблице ниже представлены спортсмены, завоевавшие более одной медали.

См. также 
 Зимние Олимпийские игры 1932
 Медальный зачёт на зимних Олимпийских играх 1932

Примечания

Ссылки 

 Results and Medalists Olympic.org. International Olympic Committee
 

Списки призёров Олимпийских игр